Der VW ID.5 (Typ E2) ist ein batterieelektrisch angetriebenes SUV von Volkswagen auf Basis des ID.4, mit dem er abgesehen von seiner Dachlinie fast identisch ist. Er wurde Anfang November 2021 als viertes Mitglied der ID.-Familie bzw. als drittes europäisches ID.-Modell von Volkswagen in seiner Serienversion vorgestellt und wird zusammen mit anderen Elektroautos des VW-Konzerns seit Januar 2022 im VW-Werk Zwickau in Sachsen produziert. Seit Mai 2022 wird der ID.5 ausgeliefert. Er führte u. a. die neue Softwaregeneration 3.0 sowie die Funktion des bidirektionalen Ladens für die Marke Volkswagen ein.

Entstehung

Die Studie 
Das Auto geht zusammen mit dem ID.4 auf die VW-Studie ID.Crozz zurück, die auf der Shanghai Auto Show im April 2017 als drittes ID.-Konzeptfahrzeuge von Volkswagen präsentiert wurde. Die ursprüngliche Studie war insgesamt länger und auch stärker motorisiert. Das änderte sich auf der IAA im September 2017 bei der Präsentation einer weiterentwickelten und seriennäheren Version des ID.Crozz nicht.

Markteinführung 
Das Serienmodell wurde am 3. November 2021 offiziell vorgestellt und wird seit Mai 2022 in drei verschiedenen Motorisierungen ausgeliefert. Direkte Kontrahenten aus dem Konzern mit der gleichen technische Basis sind der Audi Q4 Sportback e-tron, der vor dem ID.5 auf dem Markt verfügbar war, und die Coupé-Version des Škoda Enyaqs, die sich zum Zeitpunkt der Präsentation des ID.5 noch im Test-Stadium befand, sowie die jeweiligen konventionellen Varianten dieser Modelle ohne abfallende Dachlinie, die schon alle vor dem ID.5 auf dem Markt verfügbar waren.

Technische Daten

Batterie und Ladegeschwindigkeit 
Das Fahrzeug basiert auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) und hat eine Reichweite von etwa 500 km, dank einer 77-kWh-Batterie, die mit bis zu 135 kW Gleichstrom oder mit 11 kW Wechselstrom geladen werden kann.

Abmessungen 
Vom ID.4 unterscheidet sich der ID.5 fast nur durch seine abfallende Dachlinie. Dies spiegelt sich in den Maßen, aber auch im Luftwiderstandsbeiwert wider. So hat der ID.5 GTX einen Wert von 0,27, während die Pro-Versionen sogar einen Wert von 0,26 erreichen. Das Elektroauto hat ein Kofferraumvolumen von 549 Liter bzw. 1575 Liter mit umgeklappten Rücksitzen, womit er den ID.4 in dieser Kategorie übertrifft.

Sicherheit 
Im Frühjahr 2021 wurde der ID.4 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen. Da der ID.5 einen großen Teil der Struktur und der Komponenten übernimmt, konnte er auch das Crashtest-Ergebnis des ID.4 übernehmen.

Tabellarische Darstellung

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Elektroautomodell